

Diritto 
 Bermondsey – quartiere di Londra, nel Regno Unito
 Borgo metropolitano di Bermondsey – municipio inglese
 Collegio di Bermondsey – collegio elettorale del Regno Unito
 Collegio di Bermondsey and Old Southwark – collegio elettorale del Regno Unito

Trasporti 
 Bermondsey – stazione della metropolitana di Londra